Libawowate (Limeaceae) – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Jest taksonem monotypowym – obejmuje jeden rodzaj o nazwie libawa (Limeum) z około 20 gatunkami. Przedstawiciele rodzaju rosną w Afryce od jej południowych krańców (tam rodzaj jest najbardziej zróżnicowany) po obszar subsaharyjski oraz w południowo-zachodniej Azji.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne i półkrzewy. 
 Liście Skrętoległe, bez przylistków. 
 Kwiaty Drobne, obupłciowe, promieniste. Wyrastają pojedynczo lub w wierzchotkach. Okwiat zróżnicowany – kielich składa się z 5 wolnych, zielonych działek, korona kwiatu z 5 białych lub kremowych płatków, ew. korony brak. Pręciki w liczbie 8 wyrastają w dwóch okółkach. Zalążnia górna zbudowana jest z trzech owocolistków i jest jedno- lub trójkomorowa. Szyjki słupka są trzy, proste. 
 Owoce Niepękająca torebka z kilkoma nasionami lub rozłupnia.

Systematyka 
Zaliczany tu rodzaj do końca XX wieku włączany był do rodziny ugłastowatych (Molluginaceae) jednak badania molekularne wyraźnie wskazały na jego odrębność. Do systemu APG III z 2009 włącznie do rodziny zaliczano także rodzaj Macarthuria, który w systemie APG IV (2016) wyodrębniony został do osobnej rodziny.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)

 Podział rodziny i rodzaju
rodzaj Limeum L. – libawa
 Limeum aethiopicum Burm. f.
 Limeum africanum L.
 Limeum arenicolum Schellenb.
 Limeum argutecarinatum Wawra
 Limeum deserticolum Dinter & Schellenb.
 Limeum diffusum (J.Gay) Schinz
 Limeum dinteri G. Schellenb.
 Limeum fenestratum (Fenzl) Heimerl
 Limeum fruticosum Verdc.
 Limeum humifusum Friedrich
 Limeum myosotis H.Walter
 Limeum obovatum Vicary
 Limeum pauciflorum Moq.
 Limeum praetermissum C. Jeffrey
 Limeum pterocarpum (J.Gay) Heimerl
 Limeum rhombifolium Schellenb.
 Limeum subnudum Friedrich
 Limeum sulcatum (Klotzsch) Hutch.
 Limeum telephioides E. Mey. ex Fenzl
 Limeum viscosum (J.Gay) Fenzl

Przypisy 

Goździkowce